Carruthers ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Douglas Mitchell Carruthers (1882–1962), britischer Zoologe
 Arnie Carruthers (1929–2011), US-amerikanischer Jazzpianist
 Caitlin Carruthers (* 1961), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Colin Carruthers (1890–1957), britischer Eishockeyspieler 
 Danielle Carruthers (* 1979), US-amerikanische Leichtathletin
 Earl Carruthers (1910–1971), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Eric Carruthers (1895–1931), britischer Eishockeyspieler 
 Garrey Carruthers (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 George Carruthers (1939–2020), US-amerikanischer Physiker und Forscher
 Irving Hetherington Carruthers (1888–1974), samoanischer Plantagenbesitzer und Politiker
 Jimmy Carruthers (1929–1990), australischer Boxer
 John Valentine Carruthers (* 1958), englischer Musiker
 Kel Carruthers (* 1938), australischer Motorradrennfahrer

 Robert Carruthers (1799–1878), schottischer Journalist und Schriftsteller
 Simon Carruthers (* 1982), australischer Squashspieler
 Vincent Carruthers (* 1942), südafrikanischer Unternehmer, Autor und Herpetologe
 William Carruthers (1830–1922), englischer Botaniker

Siehe auch:
 Carruthers-Kliff auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Carruthers-Rotschenkelhörnchen, Hörnchenart in Ostafrika
 Caruthers